Le terme distique peut désigner :

Littérature 
 distique, réunion de deux vers formant un ensemble complet.
 distique élégiaque, strophe de deux vers caractéristique de l'élégie grecque et latine de l'Antiquité.

Botanique 
 feuilles distiques, feuilles disposées sur deux rangs opposés mais avec les limbes dans le même plan.